Una competició de futbol: Campionat dels Pirineus
 Una competició d'handbol masculina: Lliga dels Pirineus d'handbol masculina
 Una competició d'handbol femenina: Lliga dels Pirineus d'handbol femenina
 Una competició de rugbi: Copa Pirineus de rugbi